Hornby může znamenat:

 Nick Hornby - britský spisovatel a esejista,
 Hornby Railways - britský výrobce modelové železnice.

Externí odkazy